San Juan de Aznalfarache kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de Aznalfarache (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 San Juan de Aznalfarache (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar